Пик углерода-14 в 774 году — связывающееся с чрезвычайно мощной солнечной вспышкой увеличение на 1,2 % концентрации космогенного изотопа углерода-14 в древесных кольцах, датируемых 774 годом нашей эры; одно из так называемых событий Мияке. Впервые было обнаружено в 2012 году во время изучения японских кедров. Дата события определялась посредством дендрохронологии. Вначале точность измерений была недостаточной, и датировка события колебалась между 774 или 775 годами, однако уточнённые измерения, опубликованные в 2018 году и ссылающиеся на образцы древесины, взятые по всему земному шару, от Ямала до Новой Зеландии, показали, что событие относится к июлю 774 года ( с 95-процентной доверительной вероятностью).

Всплеск концентрации космогенных изотопов бериллия  и хлора 36Cl, обнаруженный в антарктических и гренландских ледяных кернах, также связывают с событием .

Событие представляется глобальным, так как подобный пик углерода-14 был найден в кольцах деревьев из Германии, России, США и Новой Зеландии.

Как видно на графике, пик показывает резкое увеличение содержания углерода-14 в целлюлозе на ~1,2 %, за которым идёт медленное снижение, что типично для мгновенного производства углерода-14 в атмосфере. Для объяснения такого роста необходимо одномоментное внесение в атмосферу  14C, что более чем в три раза () превышает его количество, в среднем образующееся в атмосфере за год.

Основное объяснение состоит в том, что событие было вызвано выбросом солнечных частиц от очень сильной солнечной вспышки (или серии вспышек), возможно, самой сильной из когда-либо известных, но в пределах возможностей Солнца. Другие версии, например о том, что Земля подверглась гамма-излучению от мощного гамма-всплеска из глубокого космоса или воздействию кометы, маловероятны и противоречат наблюдаемым данным. Если событие действительно было обусловлено солнечной вспышкой и сопутствующим выбросом протонов, достигшим Земли, то энергетический спектр протонов был крайне жёстким. Количество космогенных изотопов, возникших в атмосфере под действием космических лучей, было в , чем во время наибольшего непосредственно наблюдавшегося события 23 февраля 1956 года, и максимальным за все 11 тысячелетий голоцена. Атмосферные модели для такого события предсказывают глобальное снижение содержания озона в озоновом слое на 8,5 % и определённое влияние на погодные условия (изменение среднемесячной поверхностной температуры до ±4 °С в некоторых районах).

См. также 
 События Мияке

Примечания

Ссылки 

 
774 год
События Мияке
Астрономические явления
Радиоизотопное датирование
Дендрохронология
Солнечная активность
774